Marc Abplanalp, né le  à Grindelwald, est un joueur suisse de hockey sur glace à la retraite. Son frère aîné, Sandro Abplanalp, a également joué au hockey.

Carrière 
Il est engagé par le HC Fribourg-Gottéron pour commencer son apprentissage de hockeyeur professionnel, sans jamais avoir été sélectionné en sélection bernoise, en compagnie de son frère Sandro. Les deux quittent ainsi leur Oberland bernois natal et leur petit club de  pour tenter de se faire leur place dans le club fribourgeois.

Malheureusement, le jeune homme, malgré quelques apparitions en équipe fanion, doit partir en LNB pour s'aguerrir et faire ses armes. Il sera ainsi prêter tour à tour au HC La Chaux-de-Fonds, au HC Olten et au HC Viège.

Il revient sur les bords de la Sarine lors de la saison 2007-2008 et gagne enfin ses galons de titulaire dans la défense fribourgeoise. Il y termine sa carrière en 2020-2021.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 ||  || 
| 18 || 3 || 3 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2002-2003 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||-  || - || - || - || - || - || -
|-
|2002-2003 || HC Olten || LNB
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||-  || - || - || - || - || - || -
|-
|2002-2003 || HC Guin Bulls || 
| 7 || 0 || 2 || 2 || 0 ||-  || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || -
|-
|2003-2004 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 14 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 ||-
|-
|2003-2004 || HC Fribourg-Gottéron M20 || Jr. Élites A
| 27 || 5 || 4 || 9 || 22 || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || HC Guin Bulls || 
| 12 || 1 || 5 || 6 || 4 ||-  || - || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB 
| 40 || 0 || 5 || 5 || 59 || - || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 ||-
|-
|2005-2006 || HC Viège ||  LNB
| 42 || 0 || 4 || 4 || 26 || - || 7 || 0 || 0 || 0 || 6 ||-
|-
||2006-2007 || HC Viège ||  LNB
| 45 || 5 || 16 || 21 || 10 || - || 16 || 0 || 6 || 6 || 10 ||-
|-
|2007-2008 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 50 || 0 || 2 || 2 || 26 || -6 || 11 || 0 || 1 || 1 || 2 || +1
|-
||2008-2009 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 44 || 2 || 4 || 6 || 8 || +3 || 11 || 1 || 0 || 1 || 2 || 0
|-
|2009-2010 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 47 || 3 || 3 || 6 || 20 || +3 || 7 || 2 || 3 || 5 || 2 || +4
|-
|2010-2011 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 42 || 4 || 1 || 5 || 28 || -8 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 || -2
|-
|2011-2012 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 46 || 0 || 8 || 8 || 45 || +19 || 9 || 0 || 0 || 0 || 0 || -2
|-
|2012-2013 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 46 || 0 || 5 || 5 || 16 || +10 || 17 || 0 || 6 || 6 || 4 || +4
|-
|2012-2013 || HC Sierre ||  LNB
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 42 || 3 || 4 || 7 || 6 || -1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || -2
|-
|2014-2015 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 39 || 1 || 5 || 6 || 12 || -8 || 6 || 2 || 2 || 4 || 0 || +1
|-
|2015-2016 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 38|| 1 || 5 ||  6||  10 || -3|| 5 || 1  || 0 || 1 || 4 ||  0 
|-
|2016-2017 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 50 || 4 || 8 || 12 || 18 || -9 || 10 || 0 || 2 || 2 || 2 || 0
|-
|2017-2018 || HC Fribourg-Gottéron || NL
| 31|| 0|| 3|| 3|| 6|| -2|| - || - || - || - || - || - 
|-
|2018-2019 || HC Fribourg-Gottéron || NL
| 42|| 0|| 7|| 7|| 14|| +8|| - || - || - || - || - || - 
|-
|2019-2020 || HC Fribourg-Gottéron || NL
| 48|| 5|| 8|| 13|| 10|| +4|| - || - || - || - || - || - 
|-
|2020-2021 || HC Fribourg-Gottéron || NL
| 43|| 1|| 8|| 9|| 8|| -1|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| 0 

| 624|| 24|| 71|| 95|| 227|| +8|| 94|| 6|| 15|| 21|| 24|| -1

| 130|| 5|| 25|| 30|| 95|| -|| 27|| 0|| 6|| 6|| 20|| -

Notes et références 

Naissance en novembre 1984
Naissance à Grindelwald
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Olten
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du HC Viège
Joueur du HC Sierre
Défenseur de hockey sur glace